Johannsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oskar Augustus Johannsen
 Elzbieta Ella Johannsen